Джулио Корсини (; ) — итальянский футболист, выступающий на позиции защитника, также — тренер.

Клубная карьера 
Закончив карьеру в качестве игрока, он возглавил клуб «Аталанта», и в первый сезон вывел клуб в Серию А, как главный тренер. Тем не менее, когда клуб был в зоне вылета, Джулио был уволен. Затем он стал во главе «Сампдории», которая также была в зоне вылета. Однако, из-за скандалов и штрафов в других командах, «Сампдория» сохранила свое место в Серии А. Клубу пришлось пройти через череду испытаний с другими клубами, стоявшими на вылет из Серии А. После сезона он был нанят «Лацио]», но был уволен уже после 8 игр в следующем сезоне, в которых, «Лацио» получил всего 5 очков и был вторым с конца. После была «Чезена», которая впервые получила квалификацию в Кубке УЕФА в своей истории. «Чезена» была выбита из кубка в первом раунде, и его снова уволили. После этого Джулио больше не работал в Серии А.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на laziowiki.org

Футболисты Италии
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Мантова»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Аталанта»
Тренеры ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Сампдория»
Тренеры ФК «Бари»
Тренеры ФК «Чезена»